Финляндия в конкурсе песни Евровидение 1962, проходившем в Люксембурге, была представлена поп-певицей Марион Рунг, исполнившей песню «Tipi-tii».

Национальный финал 
В Финальном конкурсе национального отбора, прошедшего 15 февраля 1962 года в студии телекомпании YLE в Хельсинки, приняло участие четыре исполнителя, прошедших в финал на основе радио-полуфинала. Каждая песня была исполнена дважды разными исполнителями.

На конкурсе 
На конкурсе Евровидение, проходившем 18 марта в Люксембурге, песня «Tipi-tii» набрала 4 балла (3 балла — от Великобритании и 1 балл — от Норвегии) и заняла 7 место (совместно со Швецией). Финляндия отдала свои 3 балла участнику из Великобритании и 1 балл — участнику из Норвегии.

Примечания 

1962 год в Финляндии
Страны на «Евровидении-1962»